Ра́дек Ждя́рский (, ) — чешский, до 1993 чехословацкий кёрлингист.

В составе мужской сборной Чехии участник пяти  (лучший результат — четырнадцатое место в  и ). Пятикратный . Двукратный . В составе смешанной парной сборной Чехии участник двух  (лучший результат — шестое место в ).

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции первого и четвёртого. Много раз бывал скипом команды.

Занимается кёрлингом с 1989.

Достижения 
 : золото (1991, 1992, 1993, 1994, 1996), серебро (1995, 1997, 2002, 2003), бронза (1999).
 : золото (1993, 1995), серебро (1996), бронза (1994, 1999).
 : серебро (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Žďárský Radek (CC LETÍCÍ KAMENY PRAHA) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Tým junioři a mixy - Curlingový klub Letící kameny
 Tým mužů - Curlingový klub Letící kameny

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу